Botànica: Prímula (Primula).
 Climatologia:
 La segona estació de l'any. Vegeu primavera.
 Primavera d'hivern. La quarta estació de l'any. Vegeu tardor.
 ''Ornitologia: diversos ocells que es fan visibles en aquesta estació:
 Bec d'alena
 Mallerenga carbonera
 Mallerenga petita
 Primavera blava: mallerenga blava